Constantino Suárez puede hacer referencia a:
 Constantino Suárez Fernández «El Españolito» (1890-1941), escritor y periodista español.
 Constantino Suárez González (1921-2010), profesor y político chileno.